Slovo kapsula či kapsule má více významů:

 obecné označení pro struktury, které částečně či úplně obalují nějakou strukturu

Biologie
 kapsula (bakteriologie) – vnější obal bakterií
 tobolka semenných rostlin – suchý pukavý plod
 tobolka mechorostů – orgán obsahující výtrusy

Další významy
 kapsula (elektrotechnika) – součást mikrofonů, která převádí akustický signál na elektřinu
 kapsulární kontraktura – jizevnatá vazivová tkáň v oblasti prsního implantátu